Хіть — хтивість.
 Хіть —  публіцистичний жанр середньовічної в’єтнамської літератури. 
 Хіть Генрієтта Леонідівна (нар. 10 березня 1930, Нальчик) — радянський і російський антрополог, одна з основоположників антропологічної дерматогліфіки.

Примітки